L'Arrivée peut faire référence à :
 L'Arrivée, titre québécois du film Premier Contact de Denis Villeneuve (2016)
 L'Arrivée, titre français du deuxième épisode de la troisième saison de La Quatrième Dimension (1961)
 L'Arrivée, neuvième volume du manga Kenshin le vagabond (1996)
 Rue de l'Arrivée